Stary cmentarz żydowski we Włoszczowie
 Nowy cmentarz żydowski we Włoszczowie